Les hôtels particuliers suivants sont à distinguer :
 Hôtel de Raousset-Boulbon (Aix-en-Provence) ;
 Hôtel de Raousset-Boulbon (Avignon).